Division 1 i fotboll för herrar 2016 var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar och den elfte upplagan av "nya Division 1". Division 1 2015 bestod av två serier (Norra respektive Södra) med vardera 14 lag. 

Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 26 matcher. De två seriesegrarna kvalificerade sig för Superettan 2017, medan de båda serietvåorna fick kvala mot lag 13 respektive 14 från Superettan 2016 i bäst av två matcher om två platser i Superettan 2017. Lag 12, 13 och 14 åkte ned i Division 2 till 2017 års säsong. 

Seger i en match gav tre poäng, oavgjorda matcher en poäng var till lagen, och förlust noll poäng.

Serien hade säsongspremiär den 16 april.

Nya lag i ligan

Lag och Arenor

Norra

Södra

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Norra

Södra

Kvalspel

Uppflyttning
Laget som slutade på 14:e plats i superettan, Syrianska FC, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i division 1 södra, Vasalunds IF. Laget som slutade på 13:e plats i superettan, Assyriska FF, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i division 1 norra, Norrby IF.

Norrby IF och Syrianska FC spelar i Superettan 2017.

Nedflyttning

Kvalomgång 1
Första kvalomgången bestod av de sex lagen som slutat tvåa i respektive serie i Division 2. Lagen delades in i två grupper med tre lag per grupp, där lagen i respektive grupp möte varandra en gång, en gång hemma och en gång borta.

Grupp 1

Grupp 2

Kvalomgång 2

FC Rosengård och IFK Luleå spelar i Division 1 2017

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Externa länkar 
Ettanfotboll.se
Kval till division 1, omgång 1, grupp 1
Kval till division 1, omgång 1, grupp 2
Kval till division 1, omgång 2

Fotboll i Sverige 2016
2016
Fotbollssäsongen 2016